FIPS 10 ist die Bezeichnung für den U.S. Federal Information Processing Standard No. 10 "Countries, Dependencies, Areas of Special Sovereignty, and Their Principal Administrative Divisions" (US-Bundesstandard 10 der Informationsverarbeitung "Länder, Abhängige Gebiete, Gebiete mit souveränen Eigenschaften, und deren hauptsächliche administrative Zuordnung").

Bedeutung hat der Standard in den elektronischen Datenbanken der USA, besonders beim Militär und Regierungsorganisationen mit Außenwirkung. Hier werden Standardbezeichner und Kürzel für Länder und deren subnationalen Entitäten in aller Welt eingeführt. Diese Bezeichner und Kürzel sind regelmäßig nicht identisch mit den ISO-Ländercodes und Bezeichnungen der UNO.

Dies lässt sich an den Digraphen der Ländercodes gut aufzeigen. Die ISO-Ländercodes orientieren sich an den Eigenbezeichnungen der Staaten, z. B. ES (España) oder DE (Deutschland), während die FIPS 10 Namen sich überwiegend an den verbreiteten US-amerikanischen Bezeichnungen orientieren, z. B. SP (Spain) oder GM (Germany). Anlage 4 dieser Norm enthält die Festlegungen für subnationale Verwaltungsgebiete.

Die Verantwortung zur Pflege dieser Liste wurde 1997 vom Außenministerium der Vereinigten Staaten an die National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) abgetreten, die Namen der Staaten werden allerdings vom United States Board on Geographic Names festgelegt.

FIPS-Codes für selbständige Staaten 

Die nachfolgende Tabelle nennt alle FIPS-Codes für alle von den Vereinigten Staaten völkerrechtlich anerkannten Staaten.

Besondere Ländercodes 

Nachfolgend sind die Ländercodes genannt, die nicht den übrigen Ländercodes entsprechen.

FIPS-Codes für abhängige Gebiete 

Die nachfolgenden abhängigen Gebiete haben eigene FIPS-Codes; gegebenenfalls ist der FIPS-Code des Staates angegeben, von dem das Gebiet abhängig ist.

Gebiete ohne FIPS-Code 

Für die folgenden Gebiete wurde kein FIPS-Code festgelegt:

 Aksai Chin (chinesisch besetzt)
 Demilitarisierte Zone (Korea) zwischen Südkorea und Nordkorea
 Guantanamo Bay Naval Base
 Niemandsland (zwischen Israel und den Golanhöhen)
 Niemandsland und Scopus (im ehemaligen Mandatsgebiet Palästina)
 UNDOF-kontrollierte Zone zwischen Golanhöhen und Syrien

Anmerkungen

Weblinks 
 
 
 

IT-Standard
Recht (Vereinigte Staaten)
Liste (Staaten)

en:FIPS 10